China Everbright Bank — китайский коммерческий банк, 14-й крупнейший банк КНР по размеру активов. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год China Everbright Bank занял 151-е место, в том числе 299-е по выручке, 144-е по чистой прибыли, 54-е по активам и 427-е по рыночной капитализации, из китайских компаний в этом списке занял 28-е место.

История 
Банк был основан в 1992 году китайским государственным финансовым конгломератом China Everbright Group. В августе 2010 года он разместил свои акции класса A на Шанхайской фондовой бирже, а в декабре 2013 года — акции класса H на Гонконгской фондовой бирже.

В феврале 2019 года China Everbright Bank стал седьмым китайским банком, открывшим отделение в Сиднее (Австралия).

Деятельность 
Розничная сеть банка на 2018 год включала 1252 отделения в 136 крупнейших городах КНР, а также отделения в Гонконге, Сеуле и Люксембурге. Основной категорией активов являются выданные кредиты (3,01 трлн юаней), 1,32 трлн юаней приходится на финансовые инвестиции, 343 млрд юаней — на депозитные вклады в Центральном банке. В структуре пассивов на принятые депозиты клиентов приходится 3,48 трлн юаней, депозиты других финансовых институтов составляют 490 млрд юаней, выпущенные корпоративные облигации — 423 млрд юаней. Основными подразделениями банка являются розничный банкинг (39 % выручки), корпоративный банкинг (35 % выручки), работа на финансовых рынках (26 % выручки). Банк осуществляет выпуск банковских карт, на 2018 год было выпущено 65 млн дебетовых и 60 млн кредитных карт.

Дочерние компании 
 Everbright Financial Leasing Co., Ltd. (лизинговая компания, основана в 2010 году, Ухань)
 Shaoshan Everbright Village Bank Co., Ltd. (коммерческий банк, основан в 2009 году, Шаошань)
 Jiangsu Huai’an Everbright Village Bank Co., Ltd. (коммерческий банк, основан в 2013 году, Хуайань)
 CEB International Investment Corporation Limited (инвестиционный банк, основан в 2015 году, Гонконг)
 China Everbright Bank (Europe) S.A. (дочерний банк в Европе, основан в 2017 году, Люксембург)
 Jiangxi Ruijin Everbright Village Bank Co., Ltd. (сельскохозяйственный банк, основан в 2018 году, Жуйцзинь)

Акционеры 
Крупнейшим акционером банка является государственный конгломерат China Everbright Group (29 %), другим крупным акционером является государственная инвестиционная компания Central Huijin Investment (25 %, также является основным акционером China Everbright Group).

Примечания

Ссылки 

Компании Пекина